To je tradicionalni seznam japonskih cesarjev. Letnice za prvih 28, še posebej za prvih 16, se naslanjajo na tradicijo.

Cesarji
Japonski cesarji